Пайес () — фамилия. Известные носители:
 Пайес, Рехина (род. 1985) — мексиканская актриса.
 Пайес, Рэйчел Косгроув (1922—1998) — американская писательница.

Пайе́с ():
 Пайес — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Пайес — коммуна во Франции, департамент Эро.